Куси-ле-Шато-Офрик () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Лан. Население кантона на 2010 год составляло 11 820 человек.

Код INSEE кантона — 0211. Всего в кантон Куси-ле-Шато-Офрик входило 29 коммун, из них главной коммуной являлась Куси-ле-Шато-Офрик.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2010 г.):

 Баризи — население 723 чел.
 Беме — население 164 чел.
 Бишанкур — население 1 041 чел.
 Блеранкур — население 1 262 чел.
 Бургиньон-су-Куси — население 91 чел.
 Вассан — население 172 чел.
 Вернёй-су-Куси — население 130 чел.
 Гюни — население 446 чел.
 Жюманкур — население 154 чел.
 Камлен — население 442 чел.
 Кенси-Бас — население 58 чел.
 Креси-о-Мон — население 289 чел.
 Куси-ла-Виль — население 213 чел.
 Куси-ле-Шато-Офрик — население 1 076 чел.
 Кьерзи-сюр-Уаз — население 459 чел.
 Ландрикур — население 127 чел.
 Лёйи-су-Куси — население 413 чел.
 Маникан — население 309 чел.
 Одиньикур — население 102 чел.
 Пон-Сен-Мар — население 185 чел.
 Пьерманд — население 276 чел.
 Селан — население 237 чел.
 Сен-Поль-о-Буа — население 395 чел.
 Сент-Обен — население 322 чел.
 Сетво — население 191 чел.
 Троли-Луар — население 593 чел.
 Фоламбре — население 1 504 чел.
 Френ — население 152 чел.
 Шан — население 293 чел.

Экономика 
Структура занятости населения :

 сельское хозяйство — 14,4 %
 промышленность — 18,2 %
 строительство — 10,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 26,9 %
 государственные и муниципальные службы — 29,9 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 28,6 % голосов Марин Ле Пен против 25,2 % у Франсуа Олланда и 23,1 % у Николя Саркози, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 52,5 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 28,8 %, Сеголен Руаяль — 20,5 %; 2 тур: Саркози — 55,5 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 4-му избирательному округу департамента Эна они в 1-м туре поддержали кандидата правых  Изабель Летрийяр, получившую 24,4 % голосов, но во 2-м туре большинство голосов — 52,4 % — получила поддерживавшаяся социалистами Мари-Франсуаза Бештель.

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна